Зиг:

 Зиг — река в Северном Рейн-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце, Германия, правый приток Рейна.
 Зиг, Джон (1903—1942) — журналист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

См. также 
 Зиг и Шарко — французский анимационный мультсериал.